Парикуаро има више значења:

 Парикуаро (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Парикуаро (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику